Сражение у Пуэрто-де-Кавите — морское сражение между испанским и голландскими флотами у Пуэрто-де-Кавите, важного порта в Манильском заливе в 1647 году в рамках Восьмидесятилетней войны.

Битва 
Двенадцать голландских кораблей 10 июня 1647 года осадили Пуэрто-де-Кавите, резиденцию манильских галеонов. Испанцы и филиппинцы защищали порт артиллерийским огнём и потопили голландский флагман. В итоге голландцы были вынуждены отступить, так и не сумев захватить контроль над портом. Голландцам не помогло даже разрушение защищавшей порт испанской крепости Порта Вага. В дальнейшем вплоть до окончания Восьмидесятилетней войны в 1648 году голландцы не беспокоили испанцев на Филиппинах.

Литература 
 Oskar Hermann Khristian Spate: Monopolists and Freebooters 1983, Taylor & Francis. ISBN 978-0-7099-2371-8

Сражения по алфавиту
Морские сражения Испании
Морские сражения Нидерландов
Морские сражения XVII века
Нидерландская революция
Сражения 1647 года
Июнь 1647 года